Урші () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Леляска.
 Урші () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Попешть.
 Урші () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Стойлешть.